Абигејл Спирс и Хуан Себастијан Кабал су освојили турнир. У финалу су савладали Сању Мирзу и Ивана Додига са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

 Резултати такмичења на сајту ausopen.com 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2017.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мешовити парови